Димка может относиться к:
 Димка — уменьшительная форма мужского имени Дмитрий.
 Димка, Бука Сука — нигерийский офицер, организатор путча 1976 года.

См. также 
 Тимка и Димка
 Дымка () — село в Глыбокском районе Черновицкой области Украины
 «Димы, димки, димка» — жарг. название модуля DIMM